

Geografia 
 Aar – fiume della Svizzera
 Massiccio dell'Aar – gruppo montuoso della Svizzera

Sigle 
 Arenarie di Monte Arzolo (provincia di Pavia) – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna
 Association of American Railroads ("Associazione delle ferrovie Americane", in inglese) – consorzio tra le maggiori compagnie ferroviarie dell'America settentrionale (Canada, Stati Uniti e Messico)

Codici 
 AAR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Tirstrup, Aarhus, Danimarca
 AAR – codice vettore ICAO di Asiana Airlines
 aar – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua afar

Mitologia 
 Aar o Aaru – campi elisi degli egizi

Altri progetti